Sous-préfecture de Dianra är en subprefektur i Elfenbenskusten.   Den ligger i distriktet Worodougou, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Yamoussoukro.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Worodougou